Linthal (Zwitserland)
Linthal (Haut-Rhin) (Frankrijk)